Флореста (итал. Floresta; порт. Floresta) — многозначный термин; топоним.

 Флореста — один из районов столицы Аргентины города Буэнос-Айреса. 
 Флореста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Флореста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. 
 Флореста — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.
 Флореста — город и муниципалитет в Колумбии.
 «Флореста» — бразильский футбольный клуб из города Форталеза, штат Сеара.